CLN, sigle composé des trois lettres C, L et N, peut faire référence à :
 Credit linked note, un type de crédit financé ;
 Comité de libération nationale (Comitato di Liberazione Nazionale), un regroupement de partis politiques italiens créé en 1943, opposé au fascisme ;
 , une bibliothèque logicielle pour réaliser des calculs sur des nombres en précision arbitraire ;
 City Local News, un ensemble d'hebdomadaires d'informations locales présent à Grenoble, Avignon et Aix-en-Provence ;
 Collège lycée numérique, un référentiel pour une démarche qualité des établissements scolaires français du second degré porté par le Ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative ;
 céroïdes-lipofuscinoses neuronales, un groupe de maladies génétiques dégénératives.

CLN est aussi un code qui peut faire référence à :
 , à Maranhão, au Brésil, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports